Криптоэтнология — совокупность исторических и этнографических исследований, направленных на поиск доказательств существования (в прошлом или настоящем) тех или иных исчезнувших этнических групп либо их потомков, сведения о которых базируются на малодостоверных источниках. Как правило, объектами криптоэтнологии являются этносы, являвшиеся чуждыми в языковом или культурном отношении по отношении к своему окружению. От мифических народов (например, ацанов) объекты криптоэтнологии отличаются наличием более-менее достоверных сведений об их существовании в тот или иной исторический период.

Наиболее популярные объекты криптоэтнологии:
 греки из войска и флота Александра Македонского, якобы оставившие большое количество потомков в Средней Азии и Индии (связи с Греко-Бактрийским царством) и Юго-Восточной Азии («заблудившийся флот»);
 пикты, потомки которых якобы жили в горах Шотландии на протяжении столетий, сохраняя свой язык;
 мифические народы Ирландии (Фир Болг, племена богини Дану)
 викинги-колонизаторы Северной Америки, якобы существовавшие там на протяжении столетий в качестве отдельной этнической группы и принявшие участие в этногенезе тех или иных индейских или эскимосских племён (см. Кенсингтонский рунический камень);
 племя голядь (галиндов), жившее в верховьях Оки и Протвы в раннем Средневековье, предположительно имевшее балтское происхождение и якобы оказавшее большое влияние на формирование местного диалекта русского языка;
 сииртя, легендарный народ Ямала, якобы живший там до ненцев и обладавший выдающимися охотничьими и ремесленными навыками (существуют археологические находки, подтверждающие существование доненецкого населения Ямала);
 крымские готы, якобы существовавшие в Крыму как отдельная этническая либо субэтническая группа до XVII—XVIII в., а позже принявшие участие в этногенезе крымских татар;
 славяне Молдавии, якобы составлявшие большинство населения между Днестром и Прутом в VI—XIV вв., оказавшие большое влияние на этногенез молдаван и сохранявшиеся как отдельная этническая группа до конца XIX века.

Криптоэтнологические построения иногда использовались в политических целях для обоснования «исторической» принадлежности той или иной территории.

Так, «готские» корни крымских татар в годы Второй мировой войны использовались немецкими оккупационными властями в Крыму в качестве «основания» для привлечения татар на службу в отряды карателей для борьбы с партизанским подпольем.

См. также 
 Геногеография
 Доиндоевропейский субстрат
 Саамы — раздел о происхождении народа.

Этнология
Мифические народы